Entre 3 e 6 de outubro de 1966 foi realizada a  2ª Taça Brasil foi realizada na cidade de Belém no Pará e o campeão novamente foi o .

Participantes

Tabela

Primeira fase 
A AABB do Rio Grande do Norte desistiu de participar do torneio, classificando o , que o enfrentaria, automaticamente para a semifinal.

Repescagem

Semifinal

Disputa pela 3ª colocação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1966
Esporte no Brasil em 1966
1966 no basquetebol